Suan può riferirsi:

A Suan, comune della Colombia nel Dipartimento dell'Atlantico.
Al nome d'arte con il quale è stata conosciuta negli anni settanta la cantante Annamaria Baratta.
A un termine della farmacologia cinese con il quale si indica il "sapore acido".
Al nome di un progetto musicale di musica Emotronic (genere che unisce la musica Emo all'Elettronica). Creato da Faust a partire dal 2007, con base a Roma, il progetto è interamente indipendente, sotto licenza Creative Commons.